Њуфејн има више значења:
 Њуфејн (Њујорк)
 Њуфејн (Вермонт)